Clavellina es el nombre común con el que se puede hacer referencia a:
 El nombre común de la planta Agrostemma githago.
 El nombre común de la planta Bupleurum barceloi.
 El nombre común de la planta Caesalpinia pulcherrima, planta tropical de flores.
 El nombre común de la planta Cylindropuntia alcahes, cactus con flores.
 El nombre común de la planta Dianthus carthusianorum
 El nombre común de la planta Dianthus hyssopifolius
 El nombre común de la planta Dianthus lusitanus
 El nombre común de la planta Dianthus pungens subsp. brachyanthus
 El nombre común de la planta Ludwigia suffruticosa
 El nombre común de la planta Orchis coriophora
 El nombre común de la planta Orchis mascula
 El nombre común de la planta '''Orchis morio